Das FSP Gold River Women’s Challenger 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Sacramento. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 17. bis 24. Juli 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Sacramento